

Patronymie
 Darcy Zajac (1986- ), joueur de hockey sur glace canadien
 Marcin Zając (1975- ), footballeur polonais
 Rudolf Zajac (1951- ),  médecin et homme politique slovaque
 Thomas Zajac (1985- ), skipper autrichien
 Travis Zajac (1985- ), joueur de hockey sur glace canadien

Toponymie
 Zając est un village polonais situé dans la gmina de Liw dans le powiat de Węgrów et en voïvodie de Mazovie.